Carabiniers est un nom commun pluriel, traduction française de mots qui désignent des personnes et institutions, militaires ou policières, chargées du maintien de l'ordre, dans différents pays, généralement de langue latine.

  : Carabineros de Chile, institution policière créée le 27 avril  1927.
 : Carabiniers d'Espagne (), corps armé chargé de la surveillance des frontières et des côtes, de la fraude et de la contrebande ; créé en 1829 et intégré à la garde civile espagnole en 1940.
  : Carabinieri, dont l'origine remonte à 1814, équivalents aujourd'hui de la gendarmerie nationale en France.
  : Carabiniers, dont l'origine remonte à 1817, équivalents aujourd'hui de la gendarmerie nationale en France.

Le terme de carabinier désigne aussi un soldat armé d'une carabine servant au sein de la cavalerie lourde ou de l'infanterie.